

Letteratura 
 Keep on Dancing – libro di Sarah Churchill del 1981

Musica 
 Keep on Dancing – album dei Gentrys del 1965
 Keep on Dancing – singolo dei Gentrys del 1965
 Keep on Dancing – singolo di Dj BoBo del 1993